Andress oder Andreß ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Andrews.

Namensträger 

 Erika Andreß (* 1953), deutsche Juristin, Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichtes
 Franz Andreß (1870–1944), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Hans-Jürgen Andreß (1952–2020), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Herb Andress (1935–2004), deutscher Schauspieler
 Horst Dreßler-Andreß (1899–1979), deutscher Präsident der Reichsrundfunkkammer
 Ingrid Andress (* 1991), US-amerikanische Country-Sängerin
 Reinhard Andress (* 1957), deutsch-US-amerikanischer Autor und Sprachwissenschaftler
 Tuck Andress (* 1952), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Ursula Andress (* 1936), Schweizer Schauspielerin

Siehe auch 
 Andres
 Andrees

Familienname
Patronym